

Persone 
 Charles Oberthür – entomologo francese, fratello di René
 Franz Oberthür – teologo cattolico tedesco
 François-Charles Oberthür – editore e stampatore francese
 René Oberthür – entomologo francese, fratello di Charles

Altro 
 Oberthur Technologies – società francese di sicurezza digitale, confluita nella multinazionale Morpho